Приводино — посёлок городского типа в Котласском районе Архангельской области Российской Федерации, образует Приводинское городское поселение. Расположен в 23 км от Котласа, на левом берегу старицы реки Северной Двины в месте впадения в неё реки Яры, в 15 км от ближайшей железнодорожной станции Ядриха на линии Коноша — Котлас.

История 
26 апреля 1941 года населённый пункт Приводино получил статус рабочего посёлка.

Экономика 
 Судоремонтная база (не действует);
 Приводинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта";
 Нефтеперекачивающая станция;
 Нефтеналивной терминал (не действует).

Население

Культура 
 Дом культуры
 Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
 МОУДОД «Приводинская ДШИ № 32»

Достопримечательности 
Купеческий дом и сосновая роща, посаженная в XIX веке.
Родина генерала Григория Степановича Дудникова, кавалера ордена Красного Знамени.

Примечания

Источники 
 
 Административно-территориальное деление РФ

Населённые пункты Котласского района
Посёлки городского типа Архангельской области